Djupviksholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Djupviksholmen, Kyrkslätt, Nyland,  (1 ha)
 Djupviksholmen, Lovisa, Nyland,  (1 ha)

Se även
Djupholmen
Djupviken

Robotskapade Finlandförgreningar